Toja ist der Name folgender Flüsse in Russland:
 Toja (Baksa), Nebenfluss der Baksa
 Toja (Kubena), Nebenfluss der Kubena
 Toja (Tschaja), Nebenfluss der Tschaja

Siehe auch:
 ToJa, eine deutsche Rockband
 Juan Carlos Toja